Konjugation eller konjugering kan syfta på olika saker:

 Konjugation – ett sätt att dela in ett språks verb för att få överblick över verbböjningssystemet
 Konjugation (bakteriell) – ett sätt att överföra DNA mellan olika bakterier
 Konjugation – förökning av toffeldjur, se Ciliater
 Konjugation – förökning av alger i grönalgsklassen, se Konjugatalger
 Konjugering – av binom, se konjugat (algebra)
 Konjugering – av komplexa tal, se komplexkonjugat
 Konjugerat system – ett system av kemiska bindningar i organiska föreningar som oftast kännetecknas av omväxlande enkel- och multipelbindningar
 Konjugera – ett sätt för kroppen att kombinera ett ämne med någon syra, se Fas II-metabolism

Se även
 Konjugat